Edward Van Ryswyck, Belgisch kunstschilder
 Jan Van Rijswijck, Belgisch advocaat, journalist en politicus
 Jan-Baptist van Ryswyck, Belgisch journalist, dichter en politicus
 John van Rijswijck, Luxemburgs voetballer
 Lambrecht Van Ryswyck, Belgisch dichter en kunstsmid
 Theodoor van Ryswyck, Belgisch schrijver, dichter en Vlaams activist

Nederlandse of Vlaamse achternaam